Westcott (Buckinghamshire), Inghilterra
 Westcott (Devon), Inghilterra
 Westcott (Shropshire), Inghilterra
 Westcott (Surrey), Inghilterra
 Westcott Barton, Oxfordshire, Inghilterra

Persone 
 Brooke Foss Westcott – biblista e teologo britannico
 Dennis Westcott – calciatore inglese
 Helen Westcott – attrice statunitense
 William Wynn Westcott – medico legale, mago cerimoniale, teosofo e massone inglese